

Miejscowości w Polsce  
 Kraskowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Młynary 
 Kraskowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Korsze

Inne 
 Kraskowo – osiedle typu miejskiego w Rosji, w obwodzie moskiewskim

Zobacz też  
 Krasków